Miejscowości w USA:
 Zumbrota – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Gminy w USA:
 Zumbrota (ang. Zumbrota Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue